René Matteau était maire de Trois-Rivières.
Robert Matteau était un conteur, poète, romancier, architecte et professeur québécois né le  à Bromptonville et décédé à Sherbrooke le .
Stéphane Matteau, (1969- ), est un joueur de hockey sur glace canadien.
Stefan Matteau, (1994- ), est un joueur de hockey sur glace américain